Bañista puede referirse a:
El que practica el baño
El que acude a tomar las aguas a un balneario (también llamado "agüista")

Título de obras de arte
Muy frecuente en el arte francés (baigneur -en masculino-, les baigneurs -plural-, baigneuse -en femenino-, les baigneuses, les grandes baigneuses, etc.)
Varias pinturas de Cézanne
La bañista, cuadro del pintor inglés William Etty.
La bañista de Valpinçon (Ingres)
Las bañistas (Courbet)
Las grandes bañistas, varias obras, de varios pintores
Le Ratichon baigneur, nombre conjunto de varias novelas cortas de Boris Vian, 1946-1950
El pequeño bañista, película de Robert Dhéry, 1968
Las bañistas de California, obra teatral de Jean-Jacques Varoujean, 1986
Bañistas no muy académicas, obra escultórica de Gérard Collin-Thiébaut, 2000
Las Bañistas, conjunto escultórico de la ciudad de Quito, obra de Marcia Vásconez.
Las bañistas, cuadro de Pierre-Auguste Renoir de 1918.  
Bañista con cabello largo, cuadro de Pierre-Auguste Renoir de 1895.
Kurgast (traducido al castellano como El agüista), novela de Hermann Hesse, 1925

Notas

Enlaces externos